Feroleto steht für:

 Feroleto Antico, eine italienische Gemeinde in der Provinz Catanzaro, Region Kalabrien
 Feroleto della Chiesa, eine süditalienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Reggio Calabria, Region Kalabrien